Diplous är ett släkte av skalbaggar. Diplous ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Diplous